Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dalian Women’s Tennis Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. September 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Dalian